36-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, проходил с 9 по 12 августа 2007 года в немецком городе Дуйсбург.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
| 1 || align=left |  || 9 || 6 || 3 || 18
|-
| 2 || align=left |  || 9 || 3 || 6 || 18
|-
| 3 || align=left |  || 0 || 3 || 4 || 7
|-
| 4 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 5 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 6 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| = || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 10 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 11 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 13 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 14 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 16 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 18 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 19 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2007 года

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге
Август 2007 года